Лукаш Росол був чинним чемпіоном, але не зумів захистити свій титул, оскільки в 2-му колі його переміг Єжи Янович.

Кевін Андерсон здобув титул, у фіналі перемігши П'єра-Юга Ербера з рахунком 6–4, 7-5.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісисти виходять без боротьби в 2-ге коло.

  Жиль Сімон (2-ге коло)
  Кевін Андерсон (Чемпіон)
  Жо-Вілфрід Тсонга (3-тє коло)
  Віктор Троїцький (2-ге коло)
  Гільєрмо Гарсія-Лопес (2-ге коло)
  Томаз Беллуччі (чвертьфінал)
  Сем Кверрі (2-ге коло)
  Борна Чорич (чвертьфінал)

  Бенуа Пер (2-ге коло)
  Жуан Соуза (2-ге коло)
  Їржі Веселий (3-тє коло)
  Пабло Андухар (2-ге коло)
  Стів Джонсон (півфінал)
  Маркос Багдатіс (2-ге коло)
  Теймураз Габашвілі (3-тє коло)
  Єжи Янович (3-тє коло)

Кваліфаєри 

  Марко Чеккінато (1-ше коло)
  П'єр-Юг Ербер (фінал)

  Мартін Кліжан (2-ге коло)
  Френсіс Тіафо (2-ге коло)

Вайлд-кард 

  Кевін Андерсон (Чемпіон)
  Джаред Доналдсон (1-ше коло)

  Томмі Хаас (1-ше коло)
  Жиль Сімон (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Winston-Salem Open
Світовий Тур ATP 2015